Witzell ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Witzell (1884–1976), deutscher Generaladmiral
 Louis Witzell (1849–1921), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Witzel